Trubar je lahko:

Priimek 
Priimek več znanih Slovencev:
 Felicijan Trubar (1555—po letu 1600), protestantski duhovnik, zadnji superintendant slovenske protestantske cerkve
 Primož Trubar (1508—1586), protestantski duhovnik, pisatelj in prevajalec

Zemljepisno ime 
 Trubar, Drvar, naselje v Bosni in Hercegovini

Drugo 
 Trubarjeva pot

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki